Panorama dnia – program informacyjny emitowany w TVP2 w latach 1987-1991
 Panorama dnia – dawna nazwa programu informacyjnego Panorama Info emitowanego w TVP Info od 2013 roku